TCE kan syfta på

Traditional Cultural Expressions. Förkortning för vad som annars är känt som folklore
Den australiska musikgruppen The Cat Empire